Leipold ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Leipold (* 1969), deutscher Ringer
 André Leipold (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Anton Leipold, deutscher Architekt
 Bernhard Leipold (* 1972), deutscher Psychologe
 Bruno Leipold (1879–1948), deutscher Komponist

 Gerd Leipold (* 1951), deutscher Umweltschützer
 Helmut Leipold (1944–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Inge Leipold (1946–2010), deutsche Übersetzerin
 John Leipold (1888–1970), US-amerikanischer Filmkomponist
 Karl Leipold (1864–1943), deutscher Maler
 Klaus Leipold (* 1955), deutscher Rechtsanwalt
 Peter Leipold (* 1987), deutscher Komponist und Dirigent
 Samuel Leipold (* 1988), Schweizer Jazzmusiker
 Sebastian Leipold (* 1983), deutscher Volleyballtrainer
 Roland Leipold (1930–2000), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit der DDR und Leiter der Staatlichen Archivverwaltung des Ministeriums des Inneren der Deutschen Demokratischen Republik
 Ulrike Leipold, deutsche Filmeditorin
 Ursula Leipold (1930–2022), Geburtsname von Ursula Lehr, Gerontologin und Bundesministerin

Siehe auch:
 Leipoldt
 Laipold
 Leibold
 Leybold
 Leypold